

Patronyme 

 , famille criminelle argentine ;
 Alessio Puccio (né en 1986), comédien italien de doublage ;
 Alex Puccio (1989-), grimpeuse professionnelle américaine ;
 Osvaldo Puccio (1952-), homme politique chilien ;
 Piero di Puccio (?-?), mosaïste et un peintre italien du XIVe siècle ;
 Antonio di Puccio Pisano (env. 1395-env. 1455), peintre, médailleur et enlumineur italien ;
 Salvatore Puccio (1989-), coureur cycliste italien.

Prénom 
 
Patronyme italien
Patronyme hispanique